См. также: Снеговая линия (астрономия)

Снегова́я ли́ния — уровень земной поверхности, выше которого накопление твёрдых атмосферных осадков преобладает над их таянием и испарением.

Снеговая линия формируется под воздействием климатических особенностей данной территории, прежде всего соотношения тепла и влаги, а также макро- и мезорельефа. Она представляет собой отражение нижнего уровня хионосферы в реальных условиях рельефа земной поверхности. Снеговая линия снижается в холодных и влажных районах и поднимается в тёплых и засушливых. В Антарктике она опускается до уровня моря, а в Арктике расположена на несколько сотен метров выше уровня моря. Наибольшей высоты снеговая линия достигает в сухих тропических и субтропических районах (на Тибетском нагорье и Южноамериканских Андах — до 6,5 км), снижаясь на экваторе до 4,4 км.

Виды снеговой линии 
 Климатическая снеговая линия (теоретическая) — нижняя граница сохранения части выпадающих твёрдых осадков на горизонтальной незатенённой поверхности.
 Уровень 365 — самый низкий высотный уровень, на котором снежный покров лежит круглый год. Вычисляется интерполяцией вверх данных о продолжительности залегания снега.
 Истинная снеговая линия (местная) — наивысшее положение снеговой линии в конце лета на реальной поверхности.
 Сезонная снеговая линия (граница сезонного снега) — нижняя граница распространения снежного покрова в данный момент.
 Орографическая снеговая линия — нижняя граница постоянных снежников.

См. также 
 Граница питания ледника
 Фирновая граница
 Депрессия снеговой линии

Литература 
 Гляциологический словарь / Под ред. В. М. Котлякова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — 527 с.

Горы
Гляциология